Islay Island kan syfta på följande platser:

 Islay, Antarktis – en ö i Antarktis
 Islay – en ö i Argyll and Bute, Skottland